Idun eller Idunn kan syfta på

 Idun – en fornnordisk gudinna
 Idun (namn) – ett kvinnonamn och personer med namnet
 Idun (veckotidning) – en tidigare svensk veckotidning 1887–1963
 Idun – en tidigare litterär tidskrift 1867–1870, se Carl Johan Backman (journalist)
 Idun - Sagan om Valhalla – en roman av Johanne Hildebrandt
 Sällskapet Idun – ett sällskap för herrar, grundat 1862 i Stockholm
 Iduns kokbok – en kokbok författad av Elisabeth Östman
 Iduns tryckeri – ett tidigare tryckeri i Stockholm
 Idunn Mons – ett berg på Venus

Se även 
 Iduna, göticistisk tidskrift